

Cabeças-de-chave 

  Marcelo Melo /  Andre Sa (Primeira rodada)
  Lukasz Kubot /  Oliver Marach (Semi-finais)

<ol start="3">
 Frantisek Cermak /  Michal Mertinak ''(Primeira rodada)
 '''Marcel Granollers /  Tommy Robredo (Campeões)

Tabela

Ligações externas 
 
 

D